„БМВ Серия 2“ (BMW 2er) е модел многофункционални автомобили (сегмент M) на германската компания „БМВ“, произвеждан от 2014 година.

Това е първият съвременен модел на фирмата с предно задвижване и е създаден като конкурент на „Мерцедес-Бенц B-класа“. Предлага се в два варианта – петместният „Актив Турър“ (F45) и седемместният „Гран Турър“ (F46).

Бележки 

Многофункционални автомобили
Серия 2 (многофункционален автомобил)